Stefan Ludwik Grotowski (1867-) konsul generalny RP w Nowym Jorku
 Stefan Grotowski (1924-1944), powstaniec warszawski